

Mathématiques 
 Symétrie : automorphisme
 Symétrie (transformation géométrique) : transformation géométrique (dans le plan ou l'espace) involutive
 Symétrie vectorielle: application linéaire involutive
 Application multilinéaire symétrique, forme bilinéaire symétrique
 Matrice symétrique
 Endomorphisme symétrique
 Relation symétrique
 Élément symétrique
 
Tenseur symétrique

Physique et chimie 
 En physique, la symétrie recouvre plusieurs concepts parfois très éloignés de la notion purement géométrique.
 La symétrie moléculaire, en chimie, consiste à décrire les symétries présentes dans une molécule et à classer les molécules suivant leurs symétries.

Informatique 
 En cryptologie, la cryptographie symétrique, dite également à clé secrète, s'oppose à la cryptographie asymétrique, dite également à clé publique.

Biologie 
 En biologie, on parle de  pour décrire l'organisation du corps des êtres vivants : symétrie radiale, pentaradiale, bilatérale, etc.
 La symétrie florale est une caractéristique assez générale des fleurs.

Voir aussi 

 Asymétrie